Clit (en llatí Cleitus, en grec antic Κλεῖτος o Κλειτός "Kleitos" o "Kleitós") fou un general macedoni de sobrenom (Λευκός "Leukos", el Blanc) per distingir-lo de Clit Meles o Clit el Negre.

Probablement va ser un dels veterans enviats al regne de Macedònia amb Cràter el 324 aC per reprimir les revoltes d'algunes ciutats gregues i va dirigir la flota d'Antípater a la guerra de Làmia l'any 323 aC i va derrotar l'almirall atenenc Eetion (Etió) en dues batalles prop de les Equinades.

Al repartiment de les províncies a Triparadisos el 321 aC va obtenir de mans d'Antípater, la satrapia de Lídia. Després de la mort d'Antípater Antígon el borni el va atacar, i Clit va deixar guarnicions a les principals ciutats i va anar amb vaixell cap a Macedònia per informar a Polipercó. El 318 aC, després que Polipercó no aconseguís ocupar Megalòpolis, el va enviar amb una flota a la costa de Tràcia per impedir a les forces d'Antígon de creuar a Europa i unir-se a Filip III Arrideu que dominava a la ciutat de Cios. Cassandre va enviar contra ell a Nicànor de Macedònia i es va lliurar una batalla prop de Bizanci en la qual Clit va obtenir una victòria decisiva, però confiat, va permetre a les tropes desembarcar i acampar i va ser sorprès per forces de Nicanor i d'Antígon que van destruir tots els vaixells menys un, amb el qual es va poder escapar, tornant cap a Macedònia, però pel camí uns homes de Lisímac de Tràcia el van aturar i el van matar, segons diu Diodor de Sicília.

Es va caracteritzar per la seva pompa i luxúria, segons diuen Flavi Arrià i Ateneu de Nàucratis.

Referències 

Militars de l'exèrcit d'Alexandre el Gran
Sàtrapes de Lídia
Morts a Turquia
Militars perses